El término bayas puede referirse, en esta enciclopedia:

 Plural de baya;
 Río Bayas, afluente del río Ebro.
 Arroyo de Bayas, afluente del río Tinto.
 Playón de Bayas, playa en Castrillón, Asturias, España.
 Laguna de Bayas, laguna en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, España.
 Islotes de Bayas, grupo de cuatro islas en el mar de Bisayas.
 Isla de Bayas, isla de los islotes de Bayas.
 Parc Bayas, complejo deportivo en Mirebalais, Haití.

Divisiones administrativas 
 Bayas (Ecuador), localidad del municipio de Azogues, Cantón Azogues, provincia de Cañar, Ecuador.
 Bayas (Filipinas), barangay del municipio de Estancia, provincia de Iloílo, región de Bisayas Occidentales, Filipinas.
 Bayas (Francia), comuna del departamento de Gironda, región de Nueva Aquitania, Francia.
 Bayas (Italia), fracción de Bacoli, ciudad metropolitana de Nápoles, Italia.

en Argentina 
 Las Bayas (Argentina), localidad del departamento Ñorquincó, provincia de Río Negro.
 Sierras Bayas, localidad del partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires.

en España 
 Las Bayas (Alicante), localidad del municipio de Elche, provincia de Alicante.
 Bayas (Burgos), localidad del municipio de Miranda de Ebro, provincia de Burgos.
 Bayas (Asturias), parroquia del concejo de Castrillón, Asturias.

en México 
 Las Bayas (Durango), localidad del municipio de Durango, estado de Durango.
 Las Bayas (Tamaulipas), localidad del municipio de Miguel Alemán, estado de Tamaulipas.
 Rincón de las Bayas, zona en el estado de Tamaulipas.